Двойное (до 1948 года называлось Саатъярви, ) — озеро в Выборгском районе Ленинградской области на Карельском перешейке, в лесном массиве к востоку от посёлка Заходское.

География 
Дно песчаное, твёрдое. Максимальная глубина составляет 5—6 метров.

Гидрология 
В южной части озера в него впадает ручей из озера Светлого. Из Двойного вытекает ручей Вьюнок, впадающий в озеро Нахимовское. Широко распространённое народное название озера — Прокурорское.

Животный мир 
Благодаря ручью Вьюнок Двойное озеро было заселено окунем и плотвой из Нахимовского.

Примечания

Литература 
 

Бассейн Чёрной (впадающей в Балтийское море)
Озёра Выборгского района (Ленинградская область)